Vordertal heißen:

 Vordertal (Fischerbach), Zinken der Gemeinde Fischerbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Vordertal (Gemeinde Gosau), eine Ortschaft in Gosau im Salzkammergut, Oberösterreich
 Vordertal (Gemeinde Elsbethen), eine Ortschaft in der Gemeinde Elsbethen bei Salzburg, Land Salzburg

Siehe auch:
 Vorderthal